Galindo Aznárez ist der Name folgender Personen:
* Galindo I. Aznárez († nach 867), Graf von Aragón in der Mitte des 9. Jahrhunderts aus dem Haus Galíndez
 Galindo II. Aznárez († 922/924), Graf von Aragón im späten 9. und frühen 10. Jahrhundert aus dem Haus Galíndez